7-й чемпионат мира по боксу среди женщин проходил с 9 по 22 мая 2012 года в Циньхуандао, Китай. Бои проходили в 10 весовых категориях. В чемпионате приняло участие 305 спортсменок, представлявших 70 национальные федераций. Этот чемпионат послужил отбором на Олимпийские игры 2012 года.

Медалистки

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты (нем.)
 Результаты (анг.)

2012
2012 год в боксе
Чемпионаты мира в Китае
Май 2012 года
Международные соревнования по боксу в Китае
Циньхуандао